Bolivia:
 Machacamarca (gemeente), een gemeente in het departement Oruro
 Machacamarca (Oruro), de hoofdplaats van de gemeente
 Machacamarca (Aroma), kleine stad in het departement La Paz
 Machacamarca (Coripata), plaats in het departement La Paz
 Machacamarca (Pucarani), plaats in de departement La Paz